Jovanovac je lahko:
 Jovanovac, Merošina (Srbija)
 Jovanovac, Kragujevac (Srbija)